На начало 2012 года на территории Республики Башкортостан существуют 229 ООПТ следующих категорий: государственные природные заповедники (3), национальный парк (1), природные парки (4), природный парк местного значения (1), государственные природные заказники (29), памятники природы (182), ботанический сад (1), лечебно-оздоровительные местности и курорты (7).

Государственные природные заповедники

Национальные и природные парки

Государственные природные заказники  
Всего в Республике Башкортостан создано 29 государственных природных заказников, общей площадью 383 224,9 га, в том числе 17 зоологических, 9 ботанических, 3 ландшафтных.

Также утверждены положения о государственных природных ботанических заказниках республиканского значения: «Популяция горицвета весеннего у с. Аскарово», «Популяция лекарственных растений в Шафрановском участковом лесничестве Альшеевского лесхоза», «Популяция горицвета весеннего в Благоварском районе», «Популяция лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве», «Популяция лекарственных растений в Кангышевском лесничестве Дюртюлинского лесхоза», «Елово-пихтовые леса Уфимского плато „Первомайский“», «Популяции редких полезных растений на горе Большой Ямантау» и ландшафтного — «Пойма реки Ай у с. Кульметово».

Памятники природы

Ботанические памятники природы

Геологические памятники природы

Гидрологические памятники природы

Зоологические памятники природы

Дендрологические памятники природы

Комплексные памятники природы

Утратившие статус памятника природы

Ботанические сады  
 Ботанический сад-институт УНЦ РАН

Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
 Округ горно-санитарной охраны санатория «Ассы».
 Округ горно-санитарной охраны санатория «Зелёная роща».
 Округ горно-санитарной охраны санатория «Карагай».
 Округ горно-санитарной охраны курорта «Красноусольск».
 Округ горно-санитарной охраны санатория «Юматово».
 Округ горно-санитарной охраны курорта «Яктыкуль».
 Округ горно-санитарной охраны курорта «Янгантау».

Примечания

Литература 
Нормативно-правовые акты
 Постановление Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 года №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР»
 Постановление Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 года №212 «Об охране дикорастущих видов растений на территории Башкирской АССР»
 Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года №48 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 июня 2003 года №146 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения»
 Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 года №673-р
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 июля 2009 года №259 «О памятниках природы Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2010 года №480 «О памятниках природы республиканского значения»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 года №514 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения в Гафурийском, Мелеузовском и Нуримановском районах Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года №49 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения в Баймакском районе Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 марта 2014 года №110 «О памятниках природы республиканского значения»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 года №161 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 года №163 «О внесении изменений в постановление Совета Министров БАССР от 17 августа 1965 года № 465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября 2018 года №474 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы Республики Башкортостан в Абзелиловском, Аургазинском, Бижбулякском, Бирском, Илишевском, Ишимбайском, Кушинаренковском, Миякинском и Учалинском районах Республики Башкортостан»
 Кадастровые сведения особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2019 года
Книги

Ссылки 
 
 
 
 
 

Списки:Башкортостан
Башкортостан